John F. Callahan ist der Name folgender Personen:

* John F. Callahan (Philologe) (John Francis Callahan; 1912–2003), US-amerikanischer Klassischer Philologe 
 John F. Callahan (Literaturwissenschaftler) (* 1940), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Herausgeber